Zygurow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Gennadjewitsch Zygurow (1971–2015), russischer Eishockeyspieler und -trainer
 Gennadi Fjodorowitsch Zygurow (1942–2016), russischer Eishockeyspieler und -trainer